L'Arab Cola è una cola alternativa prodotta in Provenza, Francia. È considerata, nelle zone ove è commercializzata, la "cola del mondo arabo". Viene prodotta da una piccola impresa situata a Nizza e si pone come obiettivo la conquista dei consumatori di origine araba transalpini e dei paesi confinanti.

Collegamenti esterni
 

Cola